

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Malmö: 1974, 1975, 1977

Malmö: 1974, 1975, 1978, 1980

Collegamenti esterni